Truncar puede referirse a:
 Redondear un número ignorando los decimales a partir de cierto punto. Véase truncamiento.
 En geometría, un sólido truncado es el resultado de aplicar un  truncamiento a otro sólido con uno o más planos. Véase tronco y poliedro truncado.